Alemoatherium — вимерлий рід прозостродонтових цинодонтів, який мешкав у пізньому тріасі Бразилії. Він містить один вид, A. huebneri, названий у 2017 році Агустіном Мартінеллі та його колегами. Рід заснований на UFSM 11579b, лівій нижній щелепі, знайденій у Alemoa Member формації Санта-Марія. Alemoatherium був одним з найменших видів цинодонтів, знайдених у багатій синапсидній фауні формації Санта-Марія. Його лезодібні щічні зуби з чотирма горбками мають велику схожість із зубами дроматериїдів, невідомої групи ранніх прозостродонтів.

Нижче наведено кладограму, яка показує результати Martinelli et al. (2017) філогенетичний аналіз (за винятком Santacruzgnathus, Microconodon і Charruodon)

Примітки 

Роди хордових
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2017